Кадушкин — фамилия. Известные носители:

 Кадушкин, Алексей Захарович (1863—1931) — казачий офицер, Георгиевский кавалер.
 Кадушкин, Николай Алексеевич (1890—1967) — казачий офицер, полковник Генерального штаба.
 Кадушкин, Пётр Алексеевич (1893—1947?) — казачий офицер, Георгиевский кавалер.

Примечания